Sírinx — ninfa da mitologia grega]
 Syrinx — gênero de molusco gastrópode marinho, contendo a espécie Syrinx aruana